Ракитянка (Хорошовка) — река в России, протекает в Лебедянском районе Липецкой области. Правый приток Дона.

Под названием «Ракитня» указывается уже в 1871 году на карте Стрельбицкого.

География 
Река Ракитянка берёт начало близ села Хорошовка. Течёт на восток. Впадает в Дон напротив села Новое Ракитино севернее города Лебедянь. Длина реки составляет 15 км, площадь водосборного бассейна 100 км².

На реке образовано несколько прудов.

Система водного объекта: Дон → Азовское море.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Дон от истока до города Задонск, без рек Красивая Меча и Сосна, речной подбассейн реки — бассейны притоков Дона до впадения Хопра. Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 05010100312107000000496.

Примечания 

Притоки Дона
Реки Липецкой области